Erikli steht für:
 Erikli (Mineralwasser), ein türkisches Mineralwasser

Erikli ist der Familienname folgender Personen:
 Nese Erikli (* 1981), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL